Les mots maculatus (masculin), maculata (féminin) et maculatum (neutre) sont les trois formes de nominatif singulier d'un participe passé latin signifiant « marqué, tacheté » ou « taché, souillé ».

En taxonomie, ces mots servent d'épithètes spécifiques pour nommer des espèces animales ou végétales présentant des taches. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : maculatus, maculata, maculatum.

Notes et références 

Épithète spécifique